een Zwitsers bedrijf, zie Phonak (bedrijf)
 een door dit bedrijf gesponsorde wielerploeg, zie Phonak (wielerploeg)